Bootjack bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bootjack (Kalifornien)
 Bootjack (Maryland)

siehe auch: Bootjack Lake